Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2017 z cyklu US Men’s Clay Court Championships rozgrywany w dniach 10–16 kwietnia 2017 roku w Houston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 600 345 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Stanach Zjednoczonych